Brownwood – centro abitato del Texas
Brownwood – unincorporated community del Missouri